Beverly Beach ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beverly Beach (Florida)
 Beverly Beach (Maryland)
 Beverly Beach (Oregon)
 Beverly Beach (Washington)